Echinometra är ett släkte av sjöborrar. Echinometra ingår i familjen Echinometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Echinometra